SMS „Fürst Bismarck” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty niemieckiej Cesarskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od kanclerza niemieckiego – Ottona von Bismarcka:
 SMS „Fürst Bismarck” – krążownik pancerny z przełomu XIX i XX wieku
 SMS „Fürst Bismarck” – nieukończony krążownik liniowy typu Mackensen z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich